Guido von Usedom ist der Name folgender Personen:

* Guido von Usedom (Diplomat) (1805–1884), deutscher Jurist und Diplomat
 Guido von Usedom (Admiral) (1854–1925), deutscher Admiral